A London jelentései lehetnek:

Helységnevek az Egyesült Királyságban 

 City of London
 Central London 
 West End of London
 East End of London
 Nagy-London 
 London megye
 London-medence

Helységnevek Kanadában 

 London (Ontario)
 London District, Felső-Kanada

Választókerületek:

 Elgin–Middlesex–London
 London East
 London–Fanshawe 
 London–Middlesex 
 London North Centre 
 London West

Helységnevek az USA-ban 

 London (Conecuh megye, Alabama)
 London (Montgomery megye, Alabama) 
 London (Arizona)
 London (Arkansas) 
 London (California)
 London (Indiana) 
 London (Kentucky)
 London (Minnesota) 
 London (Missouri) 
 London (Ohio) 
 London (Oregon) 
 London (Pennsylvania)
 London (Tennessee) 
 London (Texas)
 London (West Virginia)
 London (Wisconsin)
 London Mills (Illinois)
 London Township, 
 Londontowne (Maryland) 
 New London (Pennsylvania)

További helységnevek 

 London (Belize)
 London (Egyenlítői-Guinea)
 London (Finnország)
 London (Kiribati)
 London (Nigéria)
 Isla London
 London Arch
 London-híd
 London Road
 Little London
 New London
 8837 London aszteroida

Személyek 

 London (név)

Zene

Együttesek 
 Rock együttesek:
 London amerikai együttes
 London 86 német zenekar
 London Quireboys brit zenekar
 Punk együttesek:
 London brit punkegyüttes
 London Cowboys brit punkegyüttes
 London SS brit punkegyüttes
 Elektronikus zenét játszó együttesek:
 London Elektricity brit DnB együttes
 London Posse brit hiphop együttes
 Future Sound of London brit elektronikus együttes
 Londonbeat R&B és tánc együttes

Albumok

Dalok 

London – a Pet Shop Boys egyik dala

Komoly zene 

 London szimfóniák 93-104 (Joseph Haydn) a 104-et hívják kimondottan London szimfóniának (104. szimfónia)
 Egy London szimfónia Ralph Vaughan Williamstől

Zenei kiadók 

 London Records
 London-Sire Records

Film 

London – 2005-ös amerikai film

Hajózás 

London – a  Brit Királyi Haditengerészet egyik nehézcirkálója a két világháború között